Cai kan som auktorsförkortning betyda:

 Chun-mo Cai
 Rong-Quan Cai
 Wan-Jhi Cai
 Zheng-Quan Cai

Robotskapade auktorsförkortningar